Дегідрата́ція 

Дегідратація (хімія) — відщеплення води від молекул хімічних сполук.
Дегідратація (медицина) — зневоднення організму.

Див. також 
Зневоднення

Посилання